Antonio Moreno puede referirse a:

 Antonio Moreno, escultor español del siglo XVIII
 Antonio Moreno (1887-1967), actor y director español.
 Antonio Moreno Casamitjana (1927-2013), obispo emérito de la Arquidiócesis de Concepción, Chile.
 Antonio Moreno Alfaro (1944-), ingeniero industrial español y adalid de los consumidores, famoso por revelar las grandes estafas de los contadores eléctricos y de los préstamos hipotecarios. Se calcula que su cruzada personal lleva ahorrados a los consumidores españoles más de 600 millones de euros en concepto de cobros ilegales.
 Antonio Moreno Zermeño (1961-), periodista mexicano.
 Antonio Moreno Guerrero (1964-), poeta español.
 Antonio Moreno Sánchez (1983-), futbolista español.
 José Antonio Moreno.

Notas